Mariner — совместный альбом шведской пост-метал группы Cult of Luna и американской вокалистки Джули Крисмас, выпущенный лейблом Indie Recordings 8 апреля 2016 года. Главной темой альбома стало исследование космоса.

Список композиций

Участники записи 
 Йоханнес Перссон — гитара, вокал
 Джули Крисмас — вокал
 Томас Хедлунд — ударные
 Андрэас Йоханссон — бас-гитара
 Кристиан Карлссон — клавиши, программирование
 Фредрик Кихльберг — гитара, вокал
 Магнус Линдберг — перкуссия, ударные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 indierecordings.no

Альбомы Cult of Luna